Le freeride consiste à pratiquer un sport (ski, VTT, motocyclette, motoneige, etc) hors de tout cadre formel. 
Free Ride est une chanson du Edgar Winter Group.